Мануель Гарсіа-Рульфо (* 1981) — мексиканський актор.
 Хуан Рульфо (1917—1986) — мексиканський письменник.
 Хуан Карлос Рульфо (* 1964) — мексиканський сценарист і режисер.

іспанські прізвища